Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1985 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90 

Weltmeister 1982:  / Olympiasieger 1984: 

Datum: 26. Januar 1985, 13.30 h

Teilnehmer: 67 genannt; 65 gestartet; 65 gewertet;

Das Springen fand auf der Toni-Seelos-Olympiaschanze statt.

Es herrschte böiger Wind; nach Nr. 30 Rick Newborn (USA) wurde abgebrochen und mit verkürztem Anlauf für alle Teilnehmer neu gestartet.

Quellen 
 Spezial-Skispringen 70 m 26. Jaenner 1985 – Offizielle Rangliste, FIS
 Seefeld AUT 1985.01.26 MS World Ski Championship auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 17. August 2020
 Weltmeisterschaften: 26. Januar 1985 – K90 in Seefeld (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 176 ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K109 

Weltmeister 1982:  / Olympiasieger 1984: 

Datum: 22. Januar 1985, 13.30 h

Teilnehmer: 63 genannt; 62 gestartet; 62 gewertet;

Nach dem ersten Durchgang führte Bergerud vor Vettori

Quellen 
 Spezialspringen 90 m 20. Jaenner 1985 – Offizielle Rangliste, FIS
 Seefeld AUT 1985.01.20 MS World Ski Championship auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 17. August 2020
 Weltmeisterschaften: 20. Januar 1985 – K109 in Innsbruck (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 174 ISBN 3-89784-099-5

Team Großschanze K90 

Weltmeister 1982:  (Johan Sætre, Per Bergerud, Ole Bremseth, Olav Hansson) 
Weltmeister 1984:  (Markku Pusenius, Pentti Kokkonen, Jari Puikkonen, Matti Nykänen) – 1984 noch nicht im olympischen Programm

Datum: 22. Januar 1985, 13.30 h

Für die Wertung wurde pro Team und Durchgang der jeweils schlechteste Sprung gestrichen, somit zählten nur sechs Noten je Mannschaft.

Die Weiten der Topklassierten in Meter: Ylipulli 95,0/98,5; Kokkonen 95,0/95,5; Nykänen 104,0/107,0; Puikkonen 100,0/99,0.

Felder 108,0/102,0; Kogler 97,0/95,0; Stranner 99,0/89,5; Vettori 84,0/101,0.

Sauerbrey 85,0/87,0; Deckert 96,0/92,0; Ostwald 90,0/96,0; Weißflog 106,0/101,5

Quellen 
 Mannschafts-Skispringen 90 m 22. Jaenner 1985 – Offizielle Rangliste, FIS
 Seefeld AUT 1985.01.26 MS Dr World Ski Championship auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 17. August 2020
 Weltmeisterschaften: 22. Januar 1985 – K109 in Innsbruck (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 175 ISBN 3-89784-099-5

Zeichenerklärung 
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Einzelnachweise 

Skispringen Manner
Manner 1985
Skispringen (Österreich)